Тельман — фамилия и название населённых пунктов:

Персоналии 
 Тельман, Роза (урождённая Кох; 1890—1962) — супруга Эрнста Тельмана.
 Тельман, Эрнст (1886—1944) — лидер немецких коммунистов.
 Тельман, Юлиана Фёдоровна (1901—1970) — советский государственный и политический деятель.

Топоним

Азербайджан 

 Тельман — до 2015 года название села Чайоба Астаринского района.

Белоруссия 
 Тельман — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Тельман — прежнее название села имени Кулумбетова в Иргизском районе Актюбинской области.
 Тельман — до 2000 года название села Сырымбет Ескельдинского района Алматинской области.
 Тельман — до 2004 года название села Саина Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области.

Россия 
 Тельман — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.

См. также 
 Совхоз Тельман
 
 Тельманкенд